Серчихи — развалины бывшего аула в Шаройском районе Чечни